Iglesia de la Buena Muerte en la ciudad brasileña de Goiás.
Iglesia de la Buena Muerte en la ciudad peruana de Lima.
Iglesia de la Buena Muerte en la ciudad brasileña de São Paulo.